W Polsce
 Laszki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki 
 Laszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów
 Laszki – gmina wiejska
 Laszki – gromada

 Hłyneć - wieś w rejonie jaworowskim, do 1949 r. nosiła nazwę Laszki

Linki zewnętrzne